Le championnat de Chine 2018 est la cinquante-neuvième saison du championnat chinois de football. Il oppose seize équipes lors de trente journées différentes. Le Guangzhou Evergrande Taobao Football Club, vainqueur du championnat précédent défend son titre.

Au terme de la compétition, le Shanghai SIPG Football Club remporte le titre de champion de Chine. C'est le premier titre national de l'histoire du club. Shanghai, après avoir été son dauphin en 2017, met fin à une série de sept titres consécutifs du Guangzhou Evergrande Taobao Football Club. Le Shandong Luneng Taishan Football Club complète le podium.

En bas du classement, Changchun Yatai et Guizhou Hengfeng prennent les deux dernières places de la compétition et sont relégués en deuxième division pour la saison 2019.

Organisation

Les  participantes 
Légende des couleurs

Localisation des villes 

Deux équipes sont domiciliées à Shanghai, deux équipes sont domiciliées à Guangzhou et deux équipes sont domiciliées à Pékin, capitale de la Chine. Les autres équipes participant à la compétition sont toutes issues de villes différentes.

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à , match nul à 1, défaite à 0).

Résultats

Évolution du classement général

Statistiques

Bilan de la saison

Notes et références

Liens externes 
  La Chinese Super League sur scmp.com

2018
Football D1
Chine D1